Christine Montalbetti (née en 1965), femme de lettres française ;
 Éric Montalbetti (né en 1968), compositeur français.